Sinner:

 Sinner — немецкая хеви-метал-группа.
 Sinner — дебютный студийный альбом американской ню-метал-группы «Drowning Pool».
 Sinner — третий сингл американской ню-метал группы Drowning Pool из их дебютного альбома Sinner.
 Sinner Man — американская народная спиритуалистическая песня.